Томаш Бердих је освојио турнир. У финалу је победио Маркоса Багдатиса резултатом 7-5, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (повукао се пре почетка турнира)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Џејмс Блејк ''(четвртфинале)
  Томаш Бердих (победник)

 Ришар Гаске (прво коло) 
 Михаил Јужни (четвртфинале) 
 Давид Налбандијан (прво коло) 
 Маркос Багдатис (финалиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2007.